Kapitał ludzki – teoria w ekonomii
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – program operacyjny